Biene steht für:
 Bienen, umfangreiche Insektengruppe
 Honigbienen, bekannte und von Imkern gehaltene Gattung

 Biene (Wappentier), Heraldik
 Biene (Sternbild, Plancius), historisches Sternbild („nördliche Fliege“)
 Biene (Sternbild, Bayer), historisches Sternbild („Fliege“)

 Biene (Automarke), ehemaliger Kleinwagen
 Biene (Schiff), deutsches Kriegsschiff
 BIENE-Award, Auszeichnung für barrierefreie Webseiten (2003–2011)

Ort:
 Biene, Stadtteil von Lingen (Ems), Landkreis Emsland

Personen:
 Biene, Pseudonym der Sängerin Sabine Kopera
 Claudia Biene (* 1973), deutsche Leichtathletin

Siehe auch

 Bienen (Begriffsklärung)